Oboussier ist der Familienname folgender Personen:
 Henriette Oboussier (1914–1985), deutsche Zoologin, Biologin und Hochschullehrerin
 Robert Oboussier (1900–1957), Schweizer Komponist und Musikkritiker